Curel puede referirse a: 

 Curel, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Curel, comuna francesa situada en Alto Marne.